Die gegenwärtig aktuelle Taxonomie der Schnecken ist die Revision von Bouchet & Rocroi (2005).

Die Systematik von Bouchet & Rocroi ist als Referenzsystem anerkannt.

Die Taxonomie von Bouchet & Rocroi (2005) ist ein Schritt weiter in Richtung phylogenetischer Taxonomien. Phylogenetische Taxonomien sind solche, die keine morphologischen Kriterien für die Einordnung in den Vordergrund stellen bzw. Abstammungen aus morphologischer Nähe (Formtaxa) schlussfolgern, sondern auf der statistischen Analyse molekulargenetischer oder feinmorphologischer Merkmale fußen.

Ferner sind diverse Taxa noch unbenannt. Für Tiergruppen mit unbenannten Taxa konnte entweder in gentechnischen Untersuchungen noch keine Monophylie nachgewiesen werden, oder die Paraphylie dieser Gruppe oder einer ihrer Untergruppen ist bereits bekannt. Sie tragen daher nur formale Namen wie Gruppe oder informelle Gruppe, da ihre dauerhafte Etablierung durch eine explizite Benennung noch nicht gerechtfertigt ist.

Die Hauptkategorien: Kladen, Gruppen und informelle Gruppen

Ein Kladogramm 
Ein evolutionärer Abstammungsbaum nach Bouche & Rocroi (2005).

Eine Kurzliste der Gruppen und informellen Gruppen 
 Paläozoische Weichtiere mit unsicherer Stellung in der Taxonomie
 Klade Patellogastropoda
 Klade Vetigastropoda
 Klade Cocculiniformia
 Klade Neritimorpha
 Paläozoische Neritimorpha, mit unsicherer Stellung innerhalb der Poruncertain
 Klade † Cyrtoneritimorpha
 Klade Cycloneritimorpha
 Klade Caenogastropoda
 Caenogastropoda mit unsicherer Stellung der Taxonomie
 Informelle Gruppe Architaenioglossa
 Klade Sorbeoconcha
 Klade Hypsogastropoda
 Klade Littorinimorpha
 Informelle Gruppe Ptenoglossa
 Klade Neogastropoda
 Klade Heterobranchia
 Informelle Gruppe Niedere Heterobranchia
 Informelle Gruppe Opisthobranchia
 Klade Cephalaspidea
 Klade Thecosomata
 Klade Gymnosomata
 Klade Aplysiomorpha
 Gruppe Acochlidiacea
 Klade Sacoglossa
 Gruppe Cylindrobullida
 Klade Umbraculida
 Klade Nudipleura
 Klade Pleurobranchomorpha
 Klade Nudibranchia
 Klade Euctenidiacea
 Klade Dexiarchia
 Klade Pseudoeuctenidiacea
 Klade Cladobranchia
 Klade Euarminida
 Klade Dendronotida
 Klade Aeolidida
 Informelle Gruppe Pulmonata
 Informelle Gruppe Basommatophora
 Klade Eupulmonata
 Klade Systellommatophora
 Klade Stylommatophora
 Klade Elasmognatha
 Klade Orthurethra
 Informelle Gruppe Sigmurethra

Taxonomie 
Im folgenden erscheint die weiter aufgegliederte Liste. Eingerückt werden nur Familien und Überfamilien. Die Kladen werden nicht eingerückt. Aber ihr hierarchischer Rang äußert sich in der Wahl eines größeren Fonts.

Paläozoische Weichtiere mit unbestimmter Position in der Systematik 
Existieren nur als Fossilien.

Unsichere Position: Zuordnung zu entweder Gastropoda oder Monoplacophora noch nicht erfolgt 
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Khairkhaniidae
 † Ladamarekiidae
 † Metoptomatidae
 † Patelliconidae
 † Protoconchoididae
 Archinacelloidea
 † Archinacellidae
 † Archaeopragidae
 Pelagielloidea
 † Pelagiellidae
 † Aldanellidae
 Scenelloidea
 † Scenellidae
 † Coreospiridae
 † Igarkiellidae
 Yochelcionelloidea
 † Yochelcionellidae
 † Stenothecidae
 † Trenellidae

Unsichere Position von Tieren mit isostrophische gedrehten Schalen: Gastropoda oder Monoplacophora? 
 Bellerophontoidea
 † Bellerophontidae
 † Bucanellidae
 † Bucaniidae
 † Euphemitidae
 † Pterothecidae
 † Sinuitidae
 † Tremanotidae
 † Tropidodiscidae

Unsichere Position von Tieren mit anisostrophische gedrehten Schalen: Gastropoda? 
 Euomphaloidea
 † Euomphalidae
 † Helicotomidae
 † Lesueurillidae
 † Omphalocirridae
 † Omphalotrochidae
 Macluritoidea
 † Macluritidae

Basale Taxa deren Zuordnung zu den Gastropoda gesichert ist 
Existieren nur als Fossilien.
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Anomphalidae
 † Codonocheilidae
 † Crassimarginatidae
 † Holopeidae
 † Isospiridae
 † Opisthonematidae
 † Paraturbinidae
 † Planitrochidae
 † Pragoserpulinidae
 † Pseudophoridae
 † Raphistomatidae
 † Rhytidopilidae
 † Scoliostomatidae
 † Sinuopeidae
 Clisospiroidea
 † Clisospiridae
 † Onychochilidae
 Loxonematoidea
 † Loxonematidae
 † Palaeozygoleuridae
 Ophiletoidea
 † Ophiletidae
 Straparollinoidea
 † Straparollinidae
 Trochonematoidea
 † Trochonematidae
 † Lophospiridae

Klade Patellogastropoda 
 Überfamilie Patelloidea
 Familie Patellidae
 Überfamilie Nacelloidea
 Familie Nacellidae
 Überfamilie Lottioidea
 Familie Lottiidae
 Familie Acmaeidae
 Familie Lepetidae
 Überfamilie Neolepetopsoidea
 Familie Neolepetopsidae
 † Familie Daminilidae
 † Familie Lepetopsidae

Klade Vetigastropoda 
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 Familie Ataphridae
 Familie Pendromidae
 † Familie Schizogoniidae
 † Überfamilie Amberleyoidea
 † Familie Amberleyidae
 † Familie Nododelphinulidae
 † Überfamilie Eotomarioidea
 † Familie Eotomariidae
 † Familie Gosseletinidae
 † Familie Luciellidae
 † Familie Phanerotrematidae
 Überfamilie Fissurelloidea
 Familie Fissurellidae
 Überfamilie Haliotoidea
 Familie Haliotidae
 † Familie Temnotropidae
 Überfamilie Lepetelloidea
 Familie Lepetellidae
 Familie Addisoniidae
 Familie Bathyphytophilidae
 Familie Caymanabyssiidae
 Familie Cocculinellidae
 Familie Osteopeltidae
 Familie Pseudococculinidae
 Familie Pyropeltidae
 Überfamilie Lepetodriloidea
 Familie Lepetodrilidae
 Familie Clypeosectidae
 Familie Sutilizonidae
 † Überfamilie Murchisonioidea
 † Familie Murchisoniidae
 † Familie Cheeneetnukiidae
 † Familie Hormotomidae
 Überfamilie Neomphaloidea
 Familie Neomphalidae
 Familie Melanodrymiidae
 Familie Peltospiridae
 Überfamilie Pleurotomarioidea
 Familie Pleurotomariidae
 † Familie Catantostomatidae
 † Familie Kittlidiscidae
 † Familie Phymatopleuridae
 † Familie Polytremariidae
 † Familie Portlockiellidae
 † Familie Rhaphischismatidae
 † Familie Trochotomidae
 † Familie Zygitidae
 † Überfamilie Porcellioidea
 † Familie Porcelliidae
 † Familie Cirridae
 † Familie Discohelicidae
 † Familie Pavlodiscidae
 Überfamilie Scissurelloidea
 Familie Scissurellidae
 Familie Anatomidae
 Überfamilie Seguenzioidea
 Familie Seguenziidae
 Familie Chilodontidae
 † Familie Eucyclidae
 † Familie Laubellidae
 Überfamilie Trochoidea
 Familie Trochidae
 Familie Calliostomatidae
 † Familie Elasmonematidae
 † Familie Eucochlidae
 † Familie Microdomatidae
 † Familie Proconulidae
 Familie Solariellidae
 † Familie Tychobraheidae
 † Familie Velainellidae
 Überfamilie Turbinoidea
 Familie Turbinidae
 Familie Liotiidae
 Familie Phasianellidae

Klade Cocculiniformia 
 Überfamilie Cocculinoidea
 Familie Cocculinidae
 Familie Bathysciadiidae

Klade Neritimorpha (= Neritopsina) 
Enthält die Palaeozoic Neritomorpha mit ungesicherter Position sowie die Kladen Cyrtoneritimorpha und Cycloneritimorpha
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Familie Craspedostomatidae
 † Familie Pragoscutulidae
 Überfamilie Nerrhenoidea
 † Familie Nerrhenidae
 Überfamilie Oriostomatoidea
 † Familie Oriostomatidae
 † Familie Tubinidae
 Überfamilie Palaeotrochoidea
 † Familie Palaeotrochidae
 Überfamilie Platyceratoidea
 † Familie Platyceratidae

Klade Cyrtoneritimorpha 
 † Familie Orthonychiidae
 † Familie Vltaviellidae

Klade Cycloneritimorpha 
 Überfamilie Helicinoidea
 Familie Helicinidae
 † Familie Dawsonellidae
 † Familie Deaniridae
 Familie Neritiliidae
 Familie Proserpinellidae
 Familie Proserpinidae
 Überfamilie Hydrocenoidea
 Familie Hydrocenidae
 Überfamilie Neritoidea
 Familie Neritidae
 Familie Phenacolepadidae
 † Familie Pileolidae
 Überfamilie Neritopsoidea
 Familie Neritopsidae
 † Familie Cortinellidae
 † Familie Delphinulopsidae
 † Familie Plagiothyridae
 † Familie Pseudorthonychiidae
 Familie Titiscaniidae
 Überfamilie Symmetrocapuloidea
 † Familie Symmetrocapulidae

Klade Caenogastropoda 
Enthält die Caenogastropoda, deren Position noch nicht feststeht: die informelle Gruppe Architaenioglossa und
die Kladen Sorbeoconcha, Hypsogastropoda.
 Caenogastropoda, noch ohne Zuordnung
 † Familie Plicatusidae
 † Familie Spanionematidae
 † Familie Spirostylidae
 Überfamilie Acteoninoidea
 † Familie Acteoninidae
 † Familie Anozygidae
 † Familie Soleniscidae
 Überfamilie Dendropupoidea
 † Familie Dendropupidae
 † Familie Anthracopupidae
 Überfamilie Paleostyloidea
 † Familie Palaeostylidae
 † Familie Goniasmatidae
 † Familie Pithodeidae
 Überfamilie Peruneloidea
 † Familie Perunelidae
 † Familie Chuchlinidae
 † Familie Imoglobidae
 † Familie Sphaerodomidae
 Überfamilie Pseudomelanioidea
 † Familie Pseudomelaniidae
 † Familie Trajanellidae
 Überfamilie Subulitoidea
 † Familie Subulitidae
 † Familie Ischnoptygmatidae
  Zygopleuroide Gruppe – siehe Änderungen der Taxonomie seit Ausgabe (2005)
 † Familie Zygopleuridae
 Familie Abyssochrysidae
 † Familie Polygyrinidae
 † Familie Protoculidae
 Familie Provannidae
 † Familie Pseudozygopleuridae

Informelle Gruppe Architaenioglossa 
 Überfamilie Ampullarioidea
 Familie Ampullariidae
 † Familie Naricopsinidae
 Überfamilie Cyclophoroidea
 Familie Cyclophoridae
 Familie Aciculidae
 Familie Craspedopomatidae
 Familie Diplommatinidae
 † Familie Ferussinidae
 Familie Maizaniidae
 Familie Megalomastomatidae
 Familie Neocyclotidae
 Familie Pupinidae
 Überfamilie Viviparoidea
 Familie Viviparidae
 † Familie Pliopholygidae

Klade Sorbeoconcha 
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Familie Acanthonematidae
 † Familie Canterburyellidae
 † Familie Prisciphoridae
 Überfamilie Cerithioidea
 Familie Cerithiidae
 Familie Batillariidae
 † Familie Brachytrematidae
 † Familie Cassiopidae
 Familie Dialidae
 Familie Diastomatidae
 † Familie Eustomatidae
 † Familie Ladinulidae
 † Familie Lanascalidae
 Familie Litiopidae
 † Familie Madraxidae
 Familie Melanopsidae
 † Familie Metacerithiidae
 Familie Modulidae
 Familie Pachychilidae
 Familie Paludomidae
 Familie Planaxidae
 Familie Pleuroceridae
 † Familie Popenellidae
 Familie Potamididae
 † Familie Procerothiidae
 † Familie Prostyliferidae
 † Familie Propupaspiridae
 Familie Scaliolidae
 Familie Siliquariidae
 † Familie Terebrellidae
 Familie Thiaridae
 Familie Turritellidae
 Überfamilie Campaniloidea
 Familie Campanilidae
 Familie Ampullinidae
 Familie Plesiotrochidae
 † Familie Trypanaxidae

Klade Hypsogastropoda 
Enthält die Kladen Littorinimorpha, Neogastropoda sowie die informelle Gruppe Ptenoglossa.
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Familie Coelostylinidae
 † Familie Maturifusidae
 † Familie Pommerozygiidae
 † Familie Settsassiidae

Klade Littorinimorpha 
 Überfamilie Calyptraeoidea
 Familie Calyptraeidae
 Überfamilie Capuloidea
 Familie Capulidae
 Überfamilie Cingulopsoidea
 Familie Cingulopsidae
 Familie Eatoniellidae
 Familie Rastodentidae
 Überfamilie Cypraeoidea
 Familie Cypraeidae
 Familie Ovulidae
 Überfamilie Ficoidea
 Familie Ficidae
 Überfamilie Littorinoidea
 Familie Littorinidae
 † Familie Bohaispiridae
 Familie Pickworthiidae
 Familie Pomatiidae
 † Familie Purpurinidae
 Familie Skeneopsidae
 † Familie Tripartellidae
 Familie Zerotulidae
 Überfamilie Naticoidea
 Familie Naticidae
 Überfamilie Pterotracheoidea
 Familie Pterotracheidae
 Familie Atlantidae
 † Familie Bellerophinidae
 Familie Carinariidae
 Überfamilie Rissooidea
 Familie Rissoidae
 Familie Amnicolidae
 Familie Anabathridae
 Familie Assimineidae
 Familie Barleeiidae
 Familie Bithyniidae
 Familie Caecidae
 Familie Calopiidae
 Familie Cochliopidae
 Familie Elachisinidae
 Familie Emblandidae
 Familie Epigridae
 Familie Falsicingulidae
 Familie Helicostoidae
 Familie Hydrobiidae
 Familie Hydrococcidae
 Familie Iravadiidae
 Familie Lithoglyphidae
 † Familie Mesocochliopidae
 Familie Moitessieriidae
 † Familie Palaeorissoinidae
 Familie Pomatiopsidae
 Familie Stenothyridae
 Familie Tornidae
 Familie Truncatellidae
 Überfamilie Stromboidea
 Familie Strombidae
 Familie Aporrhaidae
 † Familie Colombellinidae
 † Familie Pugnellidae
 Familie Seraphsidae
 Familie Struthiolariidae
 † Familie Thersiteidae
 † Familie Tylostomatidae
 Überfamilie Tonnoidea
 Familie Tonnidae
 Familie Bursidae
 Familie Laubierinidae
 Familie Personidae
 Familie Pisanianuridae
 Familie Ranellidae
 Überfamilie Vanikoroidea
 Familie Vanikoridae
 Familie Haloceratidae
 Familie Hipponicidae
 † Familie Omalaxidae
 Überfamilie Velutinoidea
 Familie Velutinidae
 Familie Triviidae
 Überfamilie Vermetoidea
 Familie Vermetidae
 Überfamilie Xenophoroidea
 Familie Xenophoridae
 † Familie Lamelliphoridae

Informelle Gruppe Ptenoglossa 
 Überfamilie Epitonioidea
 Familie Epitoniidae
 Familie Janthinidae
 Familie Nystiellidae
 Überfamilie Eulimoidea
 Familie Eulimidae
 Familie Aclididae
 Überfamilie Triphoroidea
 Familie Triphoridae
 Familie Cerithiopsidae
 Familie Newtoniellidae

Klade Neogastropoda 
 Keiner Überfamilie zugeordnet
 † Familie Johnwyattiidae
 † Familie Perissityidae
 † Familie Sarganidae
 † Familie Speightiidae
 † Familie Taiomidae
 † Familie Weeksiidae
 Überfamilie Buccinoidea
 Familie Buccinidae
 Familie Colubrariidae
 Familie Columbellidae
 Familie Fasciolariidae
 Familie Nassariidae
 Familie Melongenidae
 Überfamilie Muricoidea
 Familie Muricidae
 Familie Babyloniidae
 Familie Costellariidae
 Familie Cystiscidae
 Familie Harpidae
 Familie Marginellidae
 Familie Mitridae
 † Familie Pholidotomidae
 Familie Pleioptygmatidae
 Familie Strepsiduridae
 Familie Turbinellidae
 Familie Volutidae
 Familie Volutomitridae
 Überfamilie Olivoidea
 Familie Olividae
 Familie Olivellidae
 Überfamilie Pseudolivoidea
 Familie Pseudolividae
 Familie Ptychatractidae
 Überfamilie Conoidea nach einer Revision im Jahr 2011
 Familie Conidae
 Familie Borsoniidae
 Familie Bouchetispiridae
 Familie Clathurellidae
 Familie Clavatulidae
 Familie Drilliidae
 Familie Horaiclavidae
 Familie Mangeliidae
 Familie Mitromorphidae
 Familie Pseudomelatomidae
 Familie Raphitomidae
 Familie Strictispiridae
 Familie Terebridae
 Familie Turridae
 Überfamilie Cancellarioidea
 Familie Cancellariidae

Klade Heterobranchia 
Enthält die informellen Gruppen Heterobranchia, Opisthobranchia und Pulmonata.

Informelle Gruppe "Niedere Heterobranchia" (= Allogastropoda) 
 Keiner Überfamilie zugeordnet 
 Familie Cimidae
 † Familie Dolomitellidae
 † Familie Heterosubulitidae
 † Familie Kuskokwimiidae
 † Familie Misurinellidae
 Familie Orbitestellidae
 Familie Tjaernoeiidae
 Familie Xylodisculidae
 Überfamilie Acteonoidea (auch Actaeonoidea)
 Familie Acteonidae (auch Actaeonidae)
 † Familie Acteonellidae (auch Actaeonellidae, darunter Actaeonella und Trochactaeon)
 Familie Aplustridae
 Familie Bullinidae
 † Familie Zardinellidae
 Überfamilie Architectonocoidea
 Familie Architectonicidae
 † Familie Amphitomariidae
 † Familie Cassianaxidae
 Überfamilie Glacidorboidea
 Familie Glacidorbidae
 Überfamilie Mathildoidea
 Familie Mathildidae
 † Familie Ampezzanildidae
 † Familie Anoptychiidae
 † Familie Gordenellidae
 † Familie Tofanellidae
 † Familie Trachoecidae
 Überfamilie Nerineoidea
 † Familie Nerineidae
 † Familie Ceritellidae
 † Familie Nerinellidae
 Überfamilie Omalogyroidea
 Familie Omalogyridae
 † Familie Studraxidae
 Überfamilie Pyramidelloidea
 Familie Pyramidellidae
 Familie Amathinidae
 † Familie Heteroneritidae
 Familie Murchisonellidae
 Überfamilie Ringiculoidea
 Familie Ringiculidae
 Überfamilie Rissoelloidea
 Familie Rissoellidae
 Überfamilie Streptacidoidea
 † Familie Streptacididae
 † Familie Cassianebalidae
 Überfamilie Valvatoidea
 Familie Valvatidae
 Familie Cornirostridae
 Familie Hyalogyrinidae
 † Familie Provalvatidae

Informelle Gruppe Opisthobranchia 
Enthält die Kladen Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura und
die Gruppen Acochlidiacea und Cylindrobullida.

Klade Cephalaspidea 
 Überfamilie Bulloidea
 Familie Bullidae
 Überfamilie Diaphanoidea
 Familie Diaphanidae
 Familie Notodiaphanidae
 Überfamilie Haminoeoidea
 Familie Haminoeidae
 Familie Bullactidae
 Familie Smaragdinellidae
 Überfamilie Philinoidea
 Familie Philinidae
 Familie Aglajidae
 Familie Cylichnidae
 Familie Gastropteridae
 Familie Philinoglossidae
 Familie Plusculidae
 Familie Retusidae
 Überfamilie Runcinoidea
 Familie Runcinidae
 Familie Ilbiidae

Klade Thecosomata 
 Überfamilie Cavolinioidea
 Familie Cavoliniidae
 Familie Limacinidae
 † Familie Sphaerocinidae
 Überfamilie Cymbulioidea
 Familie Cymbuliidae
 Familie Desmopteridae
 Familie Peraclidae

Klade Gymnosomata 
 Überfamilie Clionoidea
 Familie Clionidae
 Familie Cliopsidae
 Familie Notobranchaeidae
 Familie Pneumodermatidae
 Überfamilie Hydromyloidea
 Familie Hydromylidae
 Familie Laginiopsidae

Klade Aplysiomorpha (= Anaspidea) 
 Überfamilie Aplysioidea
 Familie Aplysiidae
 Überfamilie Akeroidea
 Familie Akeridae

Gruppe Acochlidiacea 
 Überfamilie Acochlidioidea
 Familie Acochlidiidae
 Überfamilie Hedylopsoidea
 Familie Hedylopsidae
 Familie Ganitidae
 Familie Livorniellidae
 Familie Minicheviellidae
 Familie Parhedylidae
 Familie Tantulidae
 Überfamilie Palliohedyloidea
 Familie Palliohedylidae
 Überfamilie Strubellioidea
 Familie Strubelliidae
 Familie Pseudunelidae

Klade Sacoglossa

Unterklade Oxynoacea 
 Überfamilie Oxynooidea
 Familie Oxynoidae
 Familie Juliidae
 Familie Volvatellidae

Unterklade Placobranchacea 
 Überfamilie Placobranchoidea
 Familie Placobranchidae
 Familie Boselliidae
 Familie Platyhedylidae
 Überfamilie Limapontioidea
 Familie Limapontiidae
 Familie Caliphyllidae
 Familie Hermaeidae

Gruppe Cylindrobullida 
 Überfamilie Cylindrobulloidea
 Familie Cylindrobullidae

Klade Umbraculida 
 Überfamilie Umbraculoidea
 Familie Umbraculidae
 Familie Tylodinidae

Klade Nudipleura

Unterklade Pleurobranchomorpha 
 Überfamilie Pleurobranchoidea
 Familie Pleurobranchidae

Unterklade Nudibranchia 
Enthält die Kladen Euctinidiacea und Dexiarchia.
 Keine Überfamilie zugeordnet
 Familie Rhodopidae

Klade Euctenidiacea (= Holohepatica) 
Enthält die Unterkladen Gnathodoridacea und Doridacea.

Unterkladus Gnathodoridacea 
 Überfamilie Bathydoridoidea
 Familie Bathydorididae

Unterklade Doridacea 
 Überfamilie Doridoidea
 Familie Dorididae
 Familie Actinocyclidae
 Familie Chromodorididae
 Familie Discodorididae
 Überfamilie Phyllidioidea
 Familie Phyllidiidae
 Familie Dendrodorididae
 Familie Mandeliidae
 Überfamilie Onchidoridoidea
 Familie Onchidorididae
 Familie Corambidae
 Familie Goniodorididae
 Überfamilie Polyceroidea (= Phanerobranchiata Non Suctoria)
 Familie Polyceridae
 Familie Aegiretidae
 Familie Gymnodorididae
 Familie Hexabranchidae
 Familie Okadaiidae

Klade Dexiarchia (= Actenidiacea) 
Enthält die Kladen Pseudoeuctenidiacea und Cladobranchia.

Klade Pseudoeuctenidiacea ( = Doridoxida) 
 Überfamilie Doridoxoidea
 Familie Doridoxidae

Klade Cladobranchia ( = Cladohepatica) 
Enthält die Unterkladen Euarminida, Dendronotida und Aeolidida.
 Keiner Überfamilie zugeordnet 
 Familie Charcotiidae
 Familie Dironidae
 Familie Dotidae
 Familie Embletoniidae
 Familie Goniaeolididae
 Familie Heroidae
 Familie Madrellidae
 Familie Pinufiidae
 Familie Proctonotidae

Unterklade Euarminida 
 Überfamilie Arminoidea
 Familie Arminidae
 Familie Doridomorphidae

Unterklade Dendronotida 
 Überfamilie Tritonioidea
 Familie Tritoniidae
 Familie Aranucidae
 Familie Bornellidae
 Familie Dendronotidae
 Familie Hancockiidae
 Familie Lomanoridae
 Familie Phylliroidae
 Familie Scyllaeidae
 Familie Tethydidae

Unterklade Aeolidida 
 Überfamilie Flabellinoidea ( = Pleuroprocta)
 Familie Flabellinidae
 Familie Notaeolidiidae
 Überfamilie Fionoidea
 Familie Fionidae
 Familie Calmidae
 Familie Eubranchidae
 Familie Pseudovermidae
 Familie Tergipedidae
 Überfamilie Aeolidioidea
 Familie Aeolidiidae
 Familie Facelinidae
 Familie Glaucidae
 Familie Piseinotecidae

Informelle Gruppe Pulmonata 
Enthält die informelle Gruppe Basommatophora und die Klade Eupulmonata.

Informelle Gruppe Basommatophora 
Enthält die Klade Hygrophila
 Überfamilie Amphiboloidea
 Familie Amphibolidae
 Überfamilie Siphonarioidea
 Familie Siphonariidae
 † Familie Acroreiidae

Klade Hygrophila 
 Überfamilie Chilinoidea
 Familie Chilinidae
 Familie Latiidae
 Überfamilie Acroloxoidea
 Familie Acroloxidae
 Überfamilie Lymnaeoidea
 Familie Lymnaeidae
 Überfamilie Planorboidea
 Familie Planorbidae
 Familie Physidae

Klade Eupulmonata 
Enthält die Kladen Systellommatophora und Stylommatophora.
 Überfamilie Trimusculoidea
 Familie Trimusculidae
 Überfamilie Otinoidea
 Familie Otinidae
 Familie Smeagolidae
 Überfamilie Ellobioidea
 Familie Ellobiidae

Klade Systellommatophora (= Gymnomorpha) 
 Überfamilie Onchidioidea
 Familie Onchidiidae
 Überfamilie Veronicelloidea
 Familie Veronicellidae
 Familie Rathouisiidae

Klade Stylommatophora 
Enthält die Unterkladen Elasmognatha, Orthurethra und die informelle Gruppe Sigmurethra.

Unterklade Elasmognatha 
 Überfamilie Succineoidea
 Familie Succineidae
 Überfamilie Athoracophoroidea
 Familie Athoracophoridae

Unterklade Orthurethra 
 Überfamilie Partuloidea
 Familie Partulidae
 Familie Draparnaudiidae
 Überfamilie Achatinelloidea
 Familie Achatinellidae
 Überfamilie Cochlicopoidea
 Familie Cochlicopidae
 Familie Amastridae
 Überfamilie Pupilloidea
 Familie Pupillidae
 Familie Argnidae
 Familie Chondrinidae
 † Familie Cylindrellinidae
 Familie Lauriidae
 Familie Orculidae
 Familie Pleurodiscidae
 Familie Pyramidulidae
 Familie Spelaeodiscidae
 Familie Strobilopsidae
 Familie Valloniidae
 Familie Vertiginidae
 Überfamilie Enoidea
 Familie Enidae
 Familie Cerastidae

Informelle Gruppe Sigmurethra 
 Überfamilie Clausilioidea
 Familie Clausiliidae
 † Familie Anadromidae
 † Familie Filholiidae
 † Familie Palaeostoidae
 Überfamilie Orthalicoidea
 Familie Orthalicidae
 Familie Cerionidae
 Familie Coelociontidae
 † Familie Grangerellidae
 Familie Megaspiridae
 Familie Placostylidae
 Familie Urocoptidae
 Überfamilie Achatinoidea
 Familie Achatinidae
 Familie Ferussaciidae
 Familie Micractaeonidae
 Familie Subulinidae
 Überfamilie Aillyoidea
 Familie Aillyidae
 Überfamilie Testacelloidea
 Familie Testacellidae
 Familie Oleacinidae
 Familie Spiraxidae
 Überfamilie Papillodermatoidea
 Familie Papillodermatidae
 Überfamilie Streptaxoidea
 Familie Streptaxidae
 Überfamilie Rhytidoidea
 Familie Rhytididae
 Familie Chlamydephoridae
 Familie Haplotrematidae
 Familie Scolodontidae
 Überfamilie Acavoidea
 Familie Acavidae
 Familie Caryodidae
 Familie Dorcasiidae
 Familie Macrocyclidae
 Familie Megomphicidae
 Familie Strophocheilidae
 Überfamilie Plectopyloidea
 Familie Plectopylidae
 Familie Corillidae
 Familie Sculptariidae
 Überfamilie Punctoidea
 Familie Punctidae
 † Familie Anastomopsidae
 Familie Charopidae
 Familie Cystopeltidae
 Familie Discidae
 Familie Endodontidae
 Familie Helicodiscidae
 Familie Oreohelicidae
 Familie Thyrophorellidae
 Überfamilie Sagdoidea
 Familie Sagdidae

Der Klade Sigmurethra enthält zwei Überfamilien,
die nicht der Klade Limacoiden angehören.
 Überfamilie Arionoidea
 Familie Arionidae
 Familie Anadenidae
 Familie Ariolimacidae
 Familie Binneyidae
 Familie Oopeltidae
 Familie Philomycidae
 Überfamilie Helicoidea
 Familie Helicidae
 Familie Bradybaenidae
 Familie Camaenidae
 Familie Cepolidae
 Familie Cochlicellidae
 Familie Elonidae
 Familie Epiphragmophoridae
 Familie Halolimnohelicidae
 Familie Helicodontidae
 Familie Helminthoglyptidae
 Familie Humboldtianidae
 Familie Hygromiidae
 Familie Monadeniidae
 Familie Pleurodontidae
 Familie Polygyridae
 Familie Sphincterochilidae
 Familie Thysanophoridae
 Familie Trissexodontidae
 Familie Xanthonychidae

Änderungen seit 2005

Änderungen der Taxonomie seit Ausgabe (2005) 
 2006–2007 Taxonomie der Helcionelloida, deren Gruppen den "Paläozoischer Weichtiere mit ungesicherter Stellung" zugeordnet war
 Die Familie Provannidae wurde in die Überfamilie Abyssochrysoidea (Tomlin, 1927) gestellt
 Eine neue Familie wurde benannt: Hokkaidoconchidae (Kaim, Jenkins & Warén, 2008)
 Aufwertung der Depressizoninae zu einer Familie Depressizonidae: Geiger (2009)
 2006 wurde die Polyphylie der Trochoidea und Turbinidae festgestellt und Trochidae, Turbinidae und Trochoidea wurden 2008 umdefiniert.
 2011 wurden nach Durchführung molekulargenetischer Analysen in Kombination mit morphologischen Studien die Conoidea neu geordnet und sämtliche Unterfamilien der Familie der Kegelschnecken zu Familien erhoben. 2012 kam mit den monogenerischen Bouchetispiridae eine weitere Familie zur Überfamilie Conoidea.

Laufende Forschung und eingereichte Vorschläge 
 Nach phylogenetischen Untersuchungen auf der Grundlage der Sequenzanalyse von Genomen von Mitochondrien, kamen Grande et al. (2008) zu dem Schluss, dass die Lungenschnecken polyphyletisch sind, die Euthyneura nicht monophyletisch sind, da in den Tests die Pyramidelloidea Bestandteil der Euthyneura waren; die Opisthobranchia sind nicht monophyletisch, da Siphonaria pectinata nicht der Gruppe der Opisthobranchia angehören sollten.

Einzelnachweise

Literatur 
 Klussmann-Kolb, A., Dinapoli, A., Kuhn, K., Streit, B. & Albrecht, C.: 25. Februar 2008; "From sea to land and beyond – New insights into the evolution of euthyneuran Gastropoda (Mollusca)"; BMC Evolutionary Biology; 8:57; 2008; 
 Cunha, R.L., Grande, C. & Zardoya, R.: 23. August 2009; "Neogastropod phylogenetic relationships based on entire mitochondrial genomes"; BMC Evolutionary Biology; 9: 210; 2009; 
 P. Bouchet, Y. I. Kantor, A. Sysoev & N. Puillandre: A new operational classification of the Conoidea. Journal of Molluscan Studies, 77, S. 273–308, 2011 (Online)

Schnecken
 Systematik der Schnecken